La denominación ligamento redondo puede hacer referencia:

 al ligamento redondo de la articulación coxofemoral;
 al ligamento redondo del codo;
 al ligamento redondo del hígado;
 al ligamento redondo del útero.